Чемпионат Бельгии по международным шашкам среди клубов 2005—2006 (Provinciale Clubcompetitie PLDB 2005/2006) в высшем дивизионе (Hoofdklasse) стартовал 24 сентября 2005 года и финишировал 25 марта 2006 года.

В высшем дивизионе участвовало 8 команд. Проведено 7 туров, по круговой системе, каждый клуб сыграл с каждым.

В матче между командами участвовали 8 человек, играли по одному поединку. Команда, набравшая большую сумму очков, выигрывала матч 2-0. В случае равенства малых очков (8-8) по большим очкам ничья 1-1. Команда, набравшая большую сумму больших очков, выигрывала чемпионат.

Наиболее крупный счет 16—0 зафиксирован в первом туре в матче Roderland — De Ridder.

Чемпион — DVS Schaesberg. 13 из 14 больших очков.

Серебро — Roderland. 12 из 14 больших очков.

В составе играла Ольга Камышлеева, не было восьмого игрока, поэтому команда в ряде матчей автоматически получала первый «ноль» (поражение). В первом туре сыграл H. Bremmers, помогший победой разгромить клуб De Ridder, но в дальнейших матчах не выступил, поэтому на восьмой доске место пустовало.

бронза — Eureka-Heerlen. 9 из 14 больших очков.

Таблица турнира

Ход турнира 
 1 тур. 24-09-2005.
Damclub Roermond — DIOS Brunssum 10 — 6

 Wiel Okrogelnik (1153) — Johan van Houten (570) 2 — 0
 Wim Sanders (855) — Piet van Rossum (952) 2 — 0
 Jeroen Huskens (757) — Herman van der Meer (956) 1 — 1
 Roy Loor (820) — Bram Kole jr. (1003) 0 — 2
 Jac Hannen (847) — André van Sloten (858) 1 — 1
 Ger Pisters (995) — Thei van Megen (957) 1 — 1
 Leon Zeegers (829) — Bram Kole sr. (885) 2 — 0
 Peter Eikelenberg (962) — Jan Heijnen (925) 1 — 1

Roderland — De Ridder 16 — 0
 Brion Koullen (1284) — Leo Nagels (1024) 2 — 0
 Rudi Claes (1229) — Juul Meesters (1063) 2 — 0
 Maarten Everduim (1136) — Antoon Pierik (1062) 2 — 0
 Mark Werrebrouck (1076) — Wiel Schoemans (976) 2 — 0
 Hubert de Baetselier (1103) — Piet Moerenhout (908) 2 — 0
 Cor Bremmers (939) — Randy Cardozo (1098) 2 — 0
 Tom Mankowski (764) — Andrés Cardozo (399) 2 — 0
 H. Bremmers — Kevin Kamerman 2 — 0

DVS Schaesberg — CEMA/De Vaste Zet 9 — 7

 Manon Oudenes-Bassant (737) — Valere Hermans (1051) 0 — 2
 André Maertzdorf (1159) — niet opgekomen 2 — 0
 Willy Maertzdorf (1192) — Jan Schoenmakers (797) 2 — 0
 Jan Pinkster — Johan Willems (633) 0 — 2
 Roel Kuppers — Martijn van Gortel (1134) 0 — 2
 Bert Pierey — Dieter van Gortel (1030) 1 — 1
 Paul Stevelmans (723) — Leo Schepers (794) 2 — 0
 Bram Verhoef (954) — Michelle Roumans 2 — 0

Eureka-Heerlen — Raes DC Maastricht 10 — 6

 John Lewkowicz (1158) — Jo ten Haaf (1030) 2 — 0
 Marcel Karssing (932) — Ber ten Haaf (1103) 0 — 2
 Bert Verton (1041) — Dré Verheggen (941) 1 — 1
 Marius Coolen (1043) — Cees Krottje (770) 2 — 0
 Peter Swelsen (950) — Max. Schwiebert 1 — 1
 Eddy Zijlstra (1165) — Lou Chappin (748) 1 — 1
 Raymond Vandecaetsbeek (908) — Haije Kroodsma 1 — 1
 Herman Pijnenburg (817) — Theo Blom (548) 2 — 0
 2 тур прошел 08-10-2005.

Ссылки 
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=1&Id=121&r=7&jr=6 таблица

http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=1&se=6&Nr=380&Id=121 карточка команды DVS Schaesberg

http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=1&se=6&Nr=378&Id=121карточка команды Roderland

http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=1&se=6&Nr=374&Id=121 карточка команды Eureka-Heerlen

http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/wedstrijdenal.php?taal=&kl=1&Id=121&se=6 все результаты партий турнира

Чемпионаты Бельгии по международным шашкам